Con el término All I Wanna Do pueden conocerse:

Música 
 All I Wanna Do canción del grupo estadounidense The Beach Boys de 1970.
 All I Wanna Do sencillo de Sheryl Crow.
 All I Wanna Do, sencillo de Keizo Nakanishi con colaboración de Christina Aguilera.